Ранчито има више значења:

 Ранчито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчито, Пуерто Бланко (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчито, Хесус Аријас (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчито (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику